Лексингтон () други је по величини град америчке савезне државе Кентаки. По попису из 2006. године има 275.754 становника.

Демографија

Становништво

Партнерски градови 
  Довил

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Кентакију
Википројект географија/Насеља у САД